– japoński astronom. 

W latach 1988–2000 odkrył 105 planetoid (87 samodzielnie oraz 18 wspólnie z Tsutomu Hiokim). Jest także współodkrywcą obiektu 1988 VG2, który okazał się zaginioną od wielu lat planetoidą (724) Hapag.

Planetoida (4910) Kawasato została nazwana jego imieniem.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid